Herrschaft Landskron steht für:
 ein historisches Territorium im Norden von Rheinland-Pfalz, siehe Reichsburg Landskron
 ein historisches Territorium im Elsass, siehe Burg Landskron (Oberelsass)
 ein historisches Territorium in Tschechien, siehe Lanškroun